Jabal us Sarāj är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Parvan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Jabal us Sarāj består till största delen av jordbruksmark. Runt Jabal us Sarāj är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Parvan (provins)